Dit artikel beschrijft de prestaties van voetbalclub Aston Villa FC in het seizoen 2010/2011. Dit seizoen werd de club negende in de Premier League.

Spelerskern
Spelers wier rugnummer is doorstreept verlieten de club tijdens het seizoen;

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Aston Villa in het seizoen 2010-2011 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: FxPro Group Limited (financiële dienstverlener uit Cyprus) 
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

 Birmingham City mag naar play-offs Europa League via winst League Cup, maar degradeert ook uit de Premier League

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Aston Villa, die in het seizoen 2010/11 onder leiding van trainers Martin O'Neill, Kevin MacDonald, Gérard Houllier en Gary McAllister speeltijd kregen in de Premier League.

Externe links
 Officiële site

2011
Engelse voetbalclub 2010/11